La saison 2016-2017 du Club sportif sfaxien est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie, ainsi qu'à la coupe de la confédération pour la huitième fois dans son histoire.

Entraîneurs

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif de la saison

Championnat 
Le championnat 2016-2017 est la soixante-deuxième édition de la compétition. L'épreuve est disputée par seize clubs répartis sur deux groupes et se déroulant par des matchs aller et retour. À l'issue de cette première phase, les trois premiers de chaque poule disputent un play-off, les équipes classées de la quatrième à la septième place disputant un play-out et le dernier du poule étant relégué directement vers la Ligue II.

Statistiques

Collectives

Individuelles

Buteurs 
Mise à jour effectuée le  à l'issue de la 2 journée de championnat.

Passeurs 
Mise à jour effectuée le  à l'issue de la 2 journée de championnat.

Notes et références 

2016
Sfax